Cul-de-sac, Cul-de-Sac, Cul de sac of Cul de Sac kan verwijzen naar:
doodlopende weg (Frans: cul-de-sac)
doodlopend spoor of kopspoor (spoorwegjargon; ook uit het Frans: cul-de-sac)
Cul-de-Sac (vlakte), een vlakte in Haïti
Cul-de-Sac (rivier), een rivier in Haïti
Cul-de-sac (film), een film uit 1966 van Roman Polański
Cul de Sac (muziekcafé), een alternatief muziekcafé in Tilburg
Cul de sac (band), post rock granddaddy uit Boston
Cul de Sac (Franse Antillen), een plaats op het Franse gedeelte van Sint Maarten
Cul de Sac (Sint Maarten), een plaats op het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten
Cul de Sac (comic), een stripreeks getekend door Richard Thompson